Robertson je lahko:
 Robertson (priimek)
 Robertson (krater)